Il signor Reeder investigatore o La stanza n. 13 (Room 13) – romanzo di Edgar Wallace del 1924
 La stanza 13 (Room 13) – romanzo di Robert Swindells del 1989